Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek III ligi makroregionalnej (OZPN: Białystok, Suwałki, Łomża, Ostrołęka, Ciechanów, Olsztyn) w grupie III. 
Kolejna reforma rozgrywek, tym razem zwiększono liczbę grup III ligi z 4 do 8. Praktycznie powrócono do stanu sprzed dwóch lat, kiedy to III liga miała 8 grup makroregionalnych.

III poziom rozgrywkowy 
Jagiellonia w bardzo dobrym stylu zwyciężyła III ligowe rozgrywki, pewnie awansowała do II ligi. Drużyna praktycznie zbudowana na nowo, bardzo dobre transfery oraz wysyp talentów wśród juniorów sprawił, że "Jaga" miała kadrę na II ligę.

Trenerem drużyny jest Grzegorz Bielatowicz, asystentem Ryszard Karalus.

W rozgrywkach Pucharu Polski w finale na szczeblu wojewódzkim doszło do bratobójczego pojedynku pierwszej drużyny z rezerwami. Mecz zakończył się niespodzianką Jagiellonia I : Jagiellonia II 0:3 (bramki: D.Bayer 25', Fiedorczuk 45', Romaniuk 84'). W rozgrywkach centralnych PP w przyszłym sezonie 1983/84 wystąpił jednak pierwszy zespół.

Końcowa tabela III Ligi (Grupa III)

Skład

Mecze

Statystyka 

x-Nieznana liczba minut na boisku. 
(*)-Dane niepełne, brak danych z 8 kolejki.

Mecze towarzyskie i sparingowe 
Przygotowania Jagiellonii do rundy wiosennej rozpoczęły się obozem w Szczawnie-Zdroju (24.01-6.02.1983r.), następnie pobytem na wybrzeżu (26.02.-2.03.1983), zakończyły 10 dniowym wyjazdem na Lubelszczyznę i Śląsk (9-18.03.1983). W sumie zespół rozegrał 14 sparingów notując dobre rezultaty.

Mistrzostwa Polski juniorów 
Młodzi zawodnicy Jagiellonii pod wodzą Ryszarda Karalusa zdobyli po raz pierwszy w historii brązowy medal Mistrzostw Polski juniorów. Tytuł mistrza przypadł Krakowskiej Wiśle, drugie miejsce zajął Bałtyk Gdynia, za Jagiellonią znalazł się Lech Poznań. Skład drużyny: Mariusz Lisowski, Zbigniew Michalczuk, Jacek Bayer, Jarosław Gierejkiewicz, Marek Jakoniuk, Andrzej Ambrożej, Jarosław Kulikowski, Wojciech Bałakier, Dariusz Czykier, Dariusz Orłowski, Mirosław Rozumek, Dariusz bayer, Jarosław Michalewicz, Maciej Kochanowski, Piotr Maliszewski, Jarosław Bartnowski, Adam Krystek.

Bibliografia 
 Gazeta Współczesna rok 1982-1983
 
 Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
 Historia Polskiej Piłki nożnej

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
1982 w polskim sporcie
1983 w polskim sporcie